Le nom Alexandre de Battenberg peut désigner plusieurs princes de la Maison de Battenberg :
 Alexandre de Hesse-Darmstadt (1823-1898) ;
 Alexandre  de Bulgarie (1857-1893), premier dirigeant de la Bulgarie moderne et fils du précédent ;
 Louis Alexandre de Battenberg (1854-1921), prince de Battenberg et premier marquis de Milford Haven. Fils d'Alexandre de Hesse-Darmstadt et frère d'Alexandre  de Bulgarie, son nom devint Louis Mountbatten.

Maison de Battenberg